Сен-Іле́р-Котт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 45 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 313 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 845,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Ілер-Котт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-Котт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале